Rachowo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Orjachovo, ort, Vratsa, Obsjtina Orjachovo,

Polen 

 Rachowo (ort i Polen), Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat elbląski, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar